Le comté de Portois peut faire référence à des territoires autour de :

Saint-Nicolas-de-Port, en Lorraine.
Port-sur-Saône (Comté de Port), qui sera intégré au comté de Bourgogne (Franche-Comté).